Abondance est un nom propre ou un nom commun.

L'abondance est un état où les ressources disponibles sont en grande quantité et dépassent les besoins.

Nom commun 
 Abondance, une race de vaches laitières dont le berceau se situe dans le val du même nom (cf. supra), en Chablais ;
 Abondance, le fromage fait avec le lait de ces vaches ;
 abondance, un vin dilué dans une grande quantité d'eau ;
 Corne d'abondance, un autre nom du Trompette de la mort, un champignon.

Nom propre 
 , une sainte chrétienne
 Abondance, dans la religion romaine ancienne, une personnification divine de l'abondance et de la prospérité

Sciences 

 Abondance d'un élément chimique, voir aussi Élément chimique (notamment Élément chimique#Abondance et Élément chimique#Isotopes)
 Abondance des éléments dans la croûte terrestre
 Abondance naturelle
 Abondance, nombre ou la densité des organismes, en écologie.

Toponyme 
On retrouve le mot Abondance dans les toponymes suivants :
 Val d'Abondance ;
 Dranse d'Abondance, rivière affluente de la Drance ;
 Abbaye d'Abondance ;
 Canton d'Abondance, ancien canton français (cf. infra) ;
 Abondance, chef-lieu d'un ancien canton français de même nom (cf. supra), dans le département de la Haute-Savoie, en ex-région Rhône-Alpes ;
 La Chapelle-d'Abondance, commune française du Val d'Abondance dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Autre 
 Le grenier d'abondance, un ancien grenier à grains dans le 1er arrondissement de Lyon.

Référence

Voir aussi